Национальная академия руководящих кадров культуры и искусств — ведущий государственный вуз на Украине по культурологии.

Академия издает три профильных издания по культурологии, утверждённые ВАК Украины. В перечень ВАКа внесены сборник «Актуальные проблемы теории, истории и практики художественной культуры» (), альманах «Культура и современность» () и журнал «Вестник Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств» (). Эти же три издания и основанный в 2014 сборник «Международный вестник: Культурология. Филология. Музыковедение» () внесены в перечень Министерства образования и науки Украины, которому переданы функции ВАК Украины.

Примечания

Ссылки 

Высшие учебные заведения Киева
Высшие учебные заведения по направлениям Украины
Национальные высшие учебные заведения Украины
Учебные заведения, основанные в 1970 году